Квалификация (отборочный турнир) 15-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 8 по 31 мая 1987 года. Всего в квалификации приняли участие 17 национальных сборных команд. Было разыграно 8 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Бельгия (страна-организатор), СССР, ГДР, Нидерланды (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Болгария, Венгрия, Греция, Израиль, Италия, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Финляндия, Франция, ФРГ, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Югославия.

От участия отказались первоначально заявленные Англия и Испания.

Результаты

Группа А 
8—10.05.1987. Кристиансанн (Норвегия)

  Англия — отказ.

 8 мая: Чехословакия — Норвегия 3:0 (15:10, 15:9, 15:4); Румыния — Финляндия 3:1 (15:2, 15:7, 9:15, 15:7).
 9 мая: Чехословакия — Румыния 3:2 (6:15, 15:17, 15:11, 15:9, 15:6); Финляндия — Норвегия 3:1 (12:15, 15:12, 15:4, 15:10).
 10 мая: Чехословакия — Финляндия 3:0 (15:10, 15:4, 15:4); Румыния — Норвегия 3:0.

Группа В 
29—31.05.1987. Пазарджик (Болгария)

  Испания — отказ.

 29 мая: Болгария — Швейцария 3:0 (15:3, 15:4, 13:15, 15:6).
 30 мая: Италия — Швейцария 3:0 (15:8, 15:12, 15:6).
 31 мая: Болгария — Италия 3:2.

Группа С 
6—10.05.1987. Шверте (ФРГ).

 6 мая: Венгрия — Израиль 3:0 (15:2, 15:0, 15:7); Швеция — Греция 3:2 (12:15, 15:10, 13:15, 15:12, 15:13).
 7 мая: Венгрия — Швеция 3:1 (14:16, 15:5, 15:8, 15:12); ФРГ — Израиль 3:0.
 8 мая: ФРГ — Швеция 3:1; Венгрия — Греция 3:0.
 9 мая: ФРГ — Греция 3:0; Швеция — Израиль 3:0.
 10 мая: ФРГ — Венгрия 3:1; Греция — Израиль 3:0.

Группа D 
20—25.05.1987. Стамбул (Турция)

 20 мая: Франция — Югославия 3:0 (15:10, 15:11, 15:4); Турция — Австрия 3:0 (15:9, 15:10, 15:8).
 21 мая: Польша — Австрия 3:0; Югославия — Турция 3:2 (15:11, 15:8, 11:15, 12:15, 15:10).
 22 мая: Польша — Югославия 3:-; Франция — Турция 3:0 (15:6, 15:10, 15:8).
 23 мая: Австрия — Югославия 3:1; Франция — Польша 3:1 (8:15, 15:10, 15:6, 15:13).
 24 мая: Франция — Австрия 3:0; Польша — Турция 3:0 (15:9, 15:7, 15:10).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1987 года получили по две лучшие команды из групп — Чехословакия, Румыния, Болгария, Италия, ФРГ, Венгрия, Франция, Польша.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1987 год в волейболе
Май 1987 года
Чемпионаты Европы в 1987 году